Nuno Cardoso nasceu em Moçambique, a 1 de Janeiro de 1975, e é um cantor português.

Carreira
Tem como referências músicais a nível nacional, Rui Veloso e André Sardet e a nível Internacional, Bom Jovi e Guns'n Roses.

Festival RTP da Canção
Nuno participou conjuntamente com a sua esposa, Fábia Cardoso no Festival RTP da Canção 2009, onde terminaram em 4º lugar na final.

Em 2010, o grupo voltou a participar, integrando novamente na lista para a votação on-line, e encontrando-se em primeiro lugar na mesma.

Televisão
Nuno participou em diversos eventos televisivos, como o Família Superstar, o Festival RTP da Canção 2009, entre outros.

Ligações externas
Site oficial

Naturais de Moçambique colonial
Participantes no Festival RTP da Canção
Cantores de Portugal